Världsmästerskap 2014 kan avse:

Formel 1-VM 2014
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014
Världsmästerskapet i bandy för damer 2014
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2014
Världsmästerskapet i basket för damer 2014
Världsmästerskapet i basket för herrar 2014
Världsmästerskapet i fotboll 2014
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2014
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2014
Världsmästerskapen i konståkning 2014
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2014
Världsmästerskapet i landhockey för damer 2014
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2014
Världsmästerskapen i orientering 2014
Världsmästerskapen i skidflygning 2014
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2014
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 2014